Göktüğ Bakırbaş (Turquía; 1 de junio de 1996) es un futbolista turco. Su posición es portero y su actual club es el BB Erzurumspor de la Superliga de Turquía.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway

Referencias 

Futbolistas del Göztepe Spor Kulübü
Futbolistas del Manisaspor
Futbolistas del Ümraniyespor
Nacidos en Esmirna
Guardametas de fútbol